Maniitsorsuaq bezeichnet:
 Maniitsorsuaq (Insel, Maniitsoq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Maniitsorsuaq (Insel, Sisimiut), Insel im Distrikt Sisimiut, Grönland